Naval – polski wojskowy, były żołnierz Jednostki Wojskowej GROM
 Miejscowości
Naval – gmina w Hiszpanii
 Przedsiębiorstwo
Naval Group